Железнодорожный — посёлок в Пермском крае России. Входит в Березниковский городской округ в рамках организации местного самоуправления и в Усольский район в рамках административно-территориального устройства края.

История 
В 1957 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок имени Кагановича переименован в Железнодорожный.

С 2004 до 2018 года посёлок был административным центром Троицкого сельского поселения Усольского муниципального района, с 2018 года — центр Троицкого территориального отдела Березниковского городского округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усольского района (Пермский край)